Horvátország
Murvica falu Bol községben, Split-Dalmácia megyében
Murvica  falu Poličnik községben Zára megyében
Murvica Gornja falu Poličnik községben Zára megyében
Murvica szigetecske az Adriai-tengerben Drvenik Malitól északra